Ralston kan verwijzen naar

Geografie
Een plaats in de Verenigde Staten:
Ralston (Iowa)
Ralston (Nebraska)
Ralston (Oklahoma)
Ralston (Wyoming)

Een plaats in Schotland:
Ralston (Schotland)

Personen
Esther Ralston, Amerikaanse actrice
Jobyna Ralston, Amerikaanse actrice